Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Tamarine Tanasugarn 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Monica Seles (campionessa)
 Tamarine Tanasugarn (finale)
 Ai Sugiyama (semifinali)
 Meilen Tu (primo turno)

 Marlene Weingärtner (secondo turno)
 Rita Grande (quarti di finale)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Joannette Kruger (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2001